Gosset of Gossett kan verwijzen naar:
 Thorold Gosset - Engels jurist
 Ulysse Gosset - Frans televisiejournalist
 William Sealy Gosset - Brits wetenschapper
 Gosset (champagne) - een champagne
 Gosset, een industriezone in Brussel
 François-Joseph Gossec (ook Gaussé, Gossé, Gosset of Gossez) - Belgisch-Frans componist, muziekpedagoog en musicus

''Zie ook de pagina Gossett'.